Дени́с Ви́кторович Но́сов (род. 3 мая 1991, Балаково, Саратовская область) — российский спидвейный гонщик.  Двукратный чемпион России в командном зачёте, вице-чемпион России в парном зачёте. Многократный чемпион России среди юниоров (четырежды в командном зачёте и трижды в парном).

Клубная карьера 
Воспитанник балаковской школы спидвея. В 2007 году перешёл из СТМК в СК «Турбина». В составе балаковской команды добился значительных успехов в юниорском зачёте, неоднократно выиграв первенство России в командном и парном зачётах, однако по 2009 г. не проходил в основной состав взрослой команды. С 2010 г. регулярно принимал участие в гонках КЧР в составе "Турбины".

В 2011 г. выступал в составе команды "Каскад" (Ровно) во второй лиге чемпионата Польши.

В 2014 г. в паре с Владимиром Бородулиным завоевал серебряную медаль парного чемпионата России.

В 2016 году завершил спортивную карьеру.

Среднезаездный результат

Достижения

Примечания 

Спидвей-гонщики России
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1991 году
Родившиеся 3 мая